NGC 5071 (другие обозначения — ZWG 44.62, NPM1G +08.0321, PGC 46375) — галактика в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

5071
Дева (созвездие)